Martinshöhe ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Martinshöhe, Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Martinshöhe (Masuren), heute Marcinowo, Dorf in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren